

Osoby o tym nazwisku 
 Edmund Leach – brytyjski antropolog społeczny
 Jesse Leach – amerykański muzyk
 Johnny Leach – angielski tenisista stołowy
 Mandy Leach – zimbabwejska pływaczka
 Rick Leach – amerykański tenisista 
 Rosemary Leach – brytyjska aktorka
 William Elford Leach – brytyjski biolog morski

Geografia 
 Leach – Census-designated place na terenie Oklahomy
 Leach – rzeka w Anglii